Шаблинский — фамилия:

 Шаблинский, Владимир Алексеевич (1910—1993) — советский и украинский баскетбольный тренер. 
 Шаблинский, Дмитрий Викторович (род. 1971) — советский и российский актёр.
 Шаблинский, Илья Георгиевич (род. 1962) — российский юрист, профессор Высшей школы экономики.
 Шаблинский, Иосиф (ум. 1872) — польский композитор; профессор Варшавской консерватории.

См. также 
 Шадлинский